Il   Ryukyu dog) è una razza di cane di taglia media originaria dell'isola di Okinawa, in Giappone. È un cane raro che sta lentamente diminuendo di numero. Nel 2015 c'erano solo 400 Ryukyu dog.

A differenza di cani come il Kai Ken, il Ryukyu dog non è protetto dal Nihon Ken Hozonkai, ma è invece protetto dal Ryukyu dog Hozonkai.

Il Ryukyu dog è nato a Okinawa. La razza era originariamente utilizzata per rintracciare e abbaiare il cinghiale Ryukyu in branco e raramente cacciare gli uccelli. Gran parte della storia del Ryukyu dog è stata distrutta e fuori luogo, quindi è molto scarsa. Si pensava che il purosangue Ryukyu dog fosse estinto dopo la seconda guerra mondiale a causa della carenza di cibo e dell'incrocio con cani occidentali. All'inizio degli anni '80, Yoshio Aragaki, il fondatore del Ryukyu dog Hozonkai, sentì un forte bisogno di salvare la razza quando riuscì a trovare Ryukyu dog di razza a Yanbaru.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Spitz (razza canina)
Razze canine di origine giapponese